La guerra civile liberiana può riferirsi a:

Prima guerra civile liberiana – 1989-1996
Seconda guerra civile liberiana – 1999-2003